До списку лускокрилих Мадейри віднесені денні метелики і молі, що були зареєстровані на острові Мадейра, що знаходиться на північному сході Атлантичного океану та адміністративно належить Португалії.

Згідно з оцінками, станом на 2017 рік зареєстровано 324 види лускокрилих з 34 родин, що трапляються на території Мадейри.

Денні метелики

Синявцеві (Lycaenidae) 

 Lampides boeticus (Linnaeus, 1767) — синявець гороховий
 Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) — дукачик грянець

Сонцевики (Nymphalidae) 

 Danaus plexippus (Linnaeus, 1758) — монарх
 Hipparchia maderensis (Bethune-Baker, 1891)
 Hypolimnas misippus (Linnaeus, 1764)
 Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) — підсрібник Латонія
 Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) — осадець Егерія
 Pararge xiphia (Fabricius, 1775)
 Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) — сонцевик адмірал
 Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) — сонцевик будяковий
 Vanessa vulcania (Godart, 1819)

Біланові (Pieridae) 
 Colias croceus (Fourcroy, 1785) — жовтюх помаранчик
 Gonepteryx maderensis Felder, 1862
 Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) — білан капустяний
 Pieris rapae (Linnaeus, 1758) — білан ріпаковий
 Pieris wollastoni (Butler, 1886)

Молі

Autostichidae 
 Apatema fasciata (Stainton, 1859)
 Dysallomima coarctella (Rebel, 1896)
 Oecia oecophila (Staudinger, 1876)

Bedelliidae 

 Bedellia somnulentella (Zeller, 1847)

Бластобазиди (Blastobasidae) 

 Blastobasis adustella Walsingham, 1894
 Blastobasis bassii Sinev & Karsholt, 2004
 Blastobasis decolorella (Wollaston, 1858)
 Blastobasis desertarum (Wollaston, 1858)
 Blastobasis divisus (Walsingham, 1894)
 Blastobasis insularis (Wollaston, 1858)
 Blastobasis lacticolella Rebel, 1940
 Blastobasis laurisilvae Sinev & Karsholt, 2004
 Blastobasis lavernella Walsingham, 1894
 Blastobasis luteella Sinev & Karsholt, 2004
 Blastobasis marmorosella (Wollaston, 1858)
 Blastobasis maroccanella Amsel, 1952
 Blastobasis nigromaculata (Wollaston, 1858)
 Blastobasis ochreopalpella (Wollaston, 1858)
 Blastobasis pica (Walsingham, 1894)
 Blastobasis rebeli Sinev & Karsholt, 2004
 Blastobasis salebrosella Rebel, 1940
 Blastobasis serradaguae Sinev & Karsholt, 2004
 Blastobasis spectabilella Rebel, 1940
 Blastobasis splendens Sinev & Karsholt, 2004
 Blastobasis subdivisus Sinev & Karsholt, 2004
 Blastobasis virgatella Sinev & Karsholt, 2004
 Blastobasis vittata (Wollaston, 1858)
 Blastobasis walsinghami Sinev & Karsholt, 2004
 Blastobasis wolffi Sinev & Karsholt, 2004
 Blastobasis wollastoni Sinev & Karsholt, 2004

Карпосиніди (Carposinidae)
 Carposina anopta Diakonoff, 1990
 Carposina atlanticella Rebel, 1894

Хореутиди (Choreutidae) 

 Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767)
 Anthophila threnodes (Walsingham, 1910)
 Choreutis nemorana (Hübner, 1799) — вогнівка інжирна
 Tebenna micalis (Mann, 1857)

Чохликові молі (Coleophoridae) 

 Coleophora coracipennella (Hübner, 1796)
 Coleophora glaucicolella Wood, 1892
 Coleophora versurella Zeller, 1849

Розкішні вузькокрилі молі (Cosmopterigidae) 
 Ascalenia echidnias (Meyrick, 1891)
 Cosmopterix attenuatella (Walker, 1864)
 Cosmopterix pulchrimella Chambers, 1875
 Pyroderces argyrogrammos (Zeller, 1847)

Вогнівки-трав'янки (Crambidae) 

 Agriphila atlanticus (Wollaston, 1858)
 Agriphila trabeatellus (Herrich-Schäffer, 1848)
 Antigastra catalaunalis (Duponchel, 1833)
 Aporodes floralis (Hübner, 1809)
 Botyodes diniasalis (Walker, 1859)
 Cynaeda dentalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Diaphania indica (Saunders, 1851)
 Diasemiopsis ramburialis (Duponchel, 1834)
 Duponchelia fovealis Zeller, 1847
 Euchromius cambridgei (Zeller, 1867)
 Euchromius ocellea (Haworth, 1811)
 Eudonia angustea (Curtis, 1827)
 Eudonia decorella (Stainton, 1859)
 Eudonia scoriella (Wollaston, 1858)
 Eudonia shafferi Nuss, Karsholt & Meyer, 1998
 Eudonia stenota (Wollaston, 1858)
 Evergestis isatidalis (Duponchel, 1833)
 Hellula undalis (Fabricius, 1781)
 Herpetogramma bipunctalis (Fabricius, 1794)
 Herpetogramma licarsisalis (Walker, 1859)
 Hodebertia testalis (Fabricius, 1794)
 Mecyna asinalis (Hübner, 1819)
 Mecyna atlanticum (Bethune-Baker, 1894)
 Nomophila noctuella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Palpita vitrealis (Rossi, 1794)
 Pyrausta sanguinalis (Linnaeus, 1767)
 Spoladea recurvalis (Fabricius, 1775)
 Trichophysetis whitei Rebel, 1906
 Udea ferrugalis (Hübner, 1796)
 Udea maderensis (Bethune-Baker, 1894)
 Udea numeralis (Hübner, 1796)
 Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794)

Злакові молі-мінери (Elachistidae) 

 Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758)
 Agonopterix perezi Walsingham, 1908
 Agonopterix scopariella (Heinemann, 1870)
 Depressaria daucella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Depressaria ultimella Stainton, 1849
 Elachista encumeadae Kaila & Karsholt, 2002
 Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775)
 Exaeretia conciliatella (Rebel, 1892)
 Perittia carlinella (Walsingham, 1908)

Зонтичні молі (Epermeniidae) 
 Epermenia aequidentellus (E. Hofmann, 1867)

Еребіди (Erebidae) 

 Autophila dilucida (Hübner, 1808)
 Eublemma ostrina (Hübner, 1808)
 Eublemma parva (Hübner, 1808)
 Hypena lividalis (Hübner, 1796)
 Hypena obsitalis (Hübner, 1813)
 Ophiusa tirhaca (Cramer, 1773)
 Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834)
 Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)
 Tathorhynchus exsiccata (Lederer, 1855)
 Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758)

Виїмчастокрилі молі (Gelechiidae) 

 Aproaerema anthyllidella (Hübner, 1813)
 Bryotropha domestica (Haworth, 1828)
 Bryotropha plebejella (Zeller, 1847)
 Caryocolum marmorea (Haworth, 1828)
 Caryocolum sciurella (Walsingham, 1908)
 Chrysoesthia drurella (Fabricius, 1775)
 Dichomeris acuminatus (Staudinger, 1876)
 Ephysteris brachyptera Karsholt & Sattler, 1998
 Ephysteris promptella (Staudinger, 1859)
 Helcystogramma convolvuli (Walsingham, 1908)
 Microlechia chretieni Turati, 1924
 Ornativalva plutelliformis (Staudinger, 1859)
 Phthorimaea operculella (Zeller, 1873)
 Platyedra subcinerea (Haworth, 1828)
 Scrobipalpa ergasima (Meyrick, 1916)
 Scrobipalpa ocellatella (Boyd, 1858)
 Scrobipalpa portosanctana (Stainton, 1859)
 Scrobipalpa suaedicola (Mabille, 1906)
 Scrobipalpa vasconiella (Rossler, 1877)
 Sitotroga cerealella (Olivier, 1789)
 Syncopacma polychromella (Rebel, 1902)
 Thiotricha wollastoni (Walsingham, 1884)

П'ядуни (Geometridae) 

 Ascotis fortunata (Blachier, 1887)
 Costaconvexa centrostrigaria (Wollaston, 1858)
 Cyclophora maderensis (Bethune-Baker, 1891)
 Cyclophora puppillaria (Hübner, 1799)
 Eupithecia latipennata Prout, 1914
 Eupithecia massiliata Milliere, 1865
 Eupithecia rosai Pinker, 1962
 Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809)
 Herbulotina maderae Pinker, 1971
 Idaea atlantica (Stainton, 1859)
 Idaea maderae (Bethune-Baker, 1891)
 Menophra maderae (Bethune-Baker, 1891)
 Nycterosea obstipata (Fabricius, 1794)
 Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767)
 Scopula irrorata (Bethune-Baker, 1891)
 Xanthorhoe rupicola (Wollaston, 1858)
 Xenochlorodes magna Wolff, 1977
 Xenochlorodes nubigena (Wollaston, 1858)

Гліфіптеригіди (Glyphipterigidae) 
 Acrolepiopsis infundibulosa Gaedike & Karsholt, 2001
 Acrolepiopsis mauli Gaedike & Karsholt, 2001
 Acrolepiopsis vesperella (Zeller, 1850)
 Glyphipterix diaphora Walsingham, 1894
 Glyphipterix pygmaeella Rebel, 1896

Молі-строкатки (Gracillariidae) 

 Caloptilia aurantiaca (Wollaston, 1858)
 Caloptilia azaleella (Brants, 1913) — міль азалієва
 Caloptilia coruscans (Walsingham, 1907)
 Caloptilia laurifoliae (M. Hering, 1927)
 Caloptilia staintoni (Wollaston, 1858)
 Dialectica hedemanni (Rebel, 1896)
 Dialectica scalariella (Zeller, 1850)
 Phyllocnistis canariensis M. Hering, 1927
 Phyllocnistis citrella Stainton, 1856
 Phyllonorycter chiclanella (Staudinger, 1859)
 Phyllonorycter juncei (Walsingham, 1908)
 Phyllonorycter mespilella (Hübner, 1805)
 Phyllonorycter messaniella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter myricae Deschka, 1976
 Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870)

Крихітки-молі (Lyonetiidae) 
 Leucoptera malifoliella (O. Costa, 1836)

Молі-малюки (Nepticulidae) 

 Stigmella atricapitella (Haworth, 1828)
 Stigmella aurella (Fabricius, 1775)
 Stigmella centifoliella (Zeller, 1848)
 Trifurcula ridiculosa (Walsingham, 1908)

Совки (Noctuidae) 

 Acontia lucida (Hufnagel, 1766)
 Agrotis atrux (Pinker, 1971)
 Agrotis fortunata Draudt, 1938
 Agrotis herzogi Rebel, 1911
 Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)
 Agrotis rutae Rebel, 1939
 Agrotis segetum (Denis & Schiffermuller, 1775) — совка озима
 Agrotis spinifera (Hübner, 1808)
 Agrotis trux (Hübner, 1824)
 Anarta trifolii (Hufnagel, 1766)
 Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
 Callopistria latreillei (Duponchel, 1827)
 Caradrina clavipalpis Scopoli, 1763
 Chrysodeixis acuta (Walker, 1858)
 Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789)
 Condica capensis (Walker, 1857)
 Cornutiplusia circumflexa (Linnaeus, 1767)
 Ctenoplusia limbirena (Guenee, 1852)
 Cucullia calendulae Treitschke, 1835
 Euplexia dubiosa (Bethune-Baker, 1891)
 Euxoa canariensis Rebel, 1902
 Galgula partita Guenee, 1852
 Hadena atlantica (Hampson, 1905)
 Hadena karsholti Hacker, 1995
 Hecatera maderae Bethune-Baker, 1891
 Helicoverpa armigera (Hübner, 1808)
 Heliothis peltigera (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Leucania loreyi (Duponchel, 1827)
 Luperina madeirae Fibiger, 2005
 Mesapamea maderensis Pinker, 1971
 Mniotype albostigmata (Bethune-Baker, 1891)
 Mniotype inexpectata (Weidlich, 2001)
 Mythimna serradagua Wolff, 1977
 Mythimna vitellina (Hübner, 1808)
 Mythimna unipuncta (Haworth, 1809)
 Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)
 Noctua teixeirai Pinker, 1971
 Nyctobrya maderensis Bethune-Baker, 1891
 Ochropleura leucogaster (Freyer, 1831)
 Peridroma saucia (Hübner, 1808)
 Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)
 Phlogophora wollastoni Bethune-Baker, 1891
 Sesamia nonagrioides Lefebvre, 1827
 Spodoptera cilium Guenee, 1852
 Spodoptera exigua (Hübner, 1808) — карадрина
 Spodoptera littoralis (Boisduval, 1833)
 Thysanoplusia orichalcea (Fabricius, 1775)
 Trichoplusia ni (Hübner, 1803)
 Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)
 Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758)

Ноліди (Nolidae) 
 Earias insulana (Boisduval, 1833)

Ширококрилі молі (Oecophoridae) 

 Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758)
 Esperia sulphurella (Fabricius, 1775)
 Hofmannophila pseudospretella (Stainton, 1849)

Plutellidae 
 Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) — міль капустяна

Praydidae 
 Prays citri (Milliere, 1873)
 Prays friesei Klimesch, 1992

Мішечниці (Psychidae) 
 Apterona helicoidella (Vallot, 1827)
 Luffia lapidella (Goeze, 1783)

Пальцекрилки (Pterophoridae) 

 Agdistis pseudocanariensis Arenberger, 1973
 Agdistis tamaricis (Zeller, 1847)
 Amblyptilia acanthadactyla (Hübner, 1813)
 Crombrugghia laetus (Zeller, 1847)
 Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758)
 Gypsochares nielswolffi Gielis & Arenberger, 1992
 Lantanophaga pusillidactylus (Walker, 1864)
 Merrifieldia bystropogonis (Walsingham, 1908)
 Stenoptilia bipunctidactyla (Scopoli, 1763)
 Stenoptilodes taprobanes (Felder & Rogenhofer, 1875)

Вогнівки (Pyralidae) 

 Achroia grisella (Fabricius, 1794)
 Aglossa caprealis (Hübner, 1809)
 Ancylosis convexella (Lederer, 1855)
 Ancylosis roscidella (Eversmann, 1844)
 Cadra cautella (Walker, 1863)
 Cadra figulilella (Gregson, 1871)
 Cryptoblabes gnidiella (Milliere, 1867)
 Ematheudes punctella (Treitschke, 1833)
 Ephestia elutella (Hübner, 1796)
 Ephestia kuehniella Zeller, 1879
 Galleria mellonella (Linnaeus, 1758)
 Nephopterix angustella (Hübner, 1796)
 Neurotomia coenulentella (Zeller, 1846)
 Pararotruda nesiotica (Rebel, 1911)
 Pempelia lundbladi Rebel, 1939
 Plodia interpunctella (Hübner, 1813)
 Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758)
 Raphimetopus ablutella (Zeller, 1839)

Скляниці (Sesiidae) 
 Synanthedon myopaeformis (Borkhausen, 1789)

Бражникові (Sphingidae) 

 Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) — бражник мертва голова
 Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
 Hippotion celerio (Linnaeus, 1758)
 Hyles livornica (Esper, 1780)
 Hyles tithymali (Boisduval, 1834)
 Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) — язикан звичайний

Строкатоногі молі (Stathmopodidae) 
 Neomariania rebeli (Walsingham, 1894)

Молі справжні (Tineidae) 

 Ceratobia oxymora (Meyrick, 1919)
 Monopis barbarosi (Kocak, 1981)
 Monopis crocicapitella (Clemens, 1859)
 Monopis henderickxi Gaedike & Karsholt, 2001
 Monopis nigricantella (Milliere, 1872)
 Niditinea fuscella (Linnaeus, 1758)
 Oinophila v-flava (Haworth, 1828)
 Opogona omoscopa (Meyrick, 1893)
 Opogona sacchari (Bojer, 1856)
 Phereoeca allutella (Rebel, 1892)
 Praeacedes atomosella (Walker, 1863)
 Psychoides filicivora (Meyrick, 1937)
 Stenoptinea cyaneimarmorella (Milliere, 1854)
 Tenaga nigripunctella (Haworth, 1828)
 Tinea dubiella Stainton, 1859
 Tinea murariella Staudinger, 1859
 Tinea trinotella Thunberg, 1794
 Tineola bisselliella (Hummel, 1823)
 Trichophaga robinsoni Gaedike & Karsholt, 2001
 Trichophaga tapetzella (Linnaeus, 1758)

Листовійки (Tortricidae) 

 Acleris variegana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acroclita anelpista Diakonoff & Wolff, 1976
 Acroclita guanchana Walsingham, 1908
 Acroclita subsequana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Aethes francillana (Fabricius, 1794)
 Bactra lancealana (Hübner, 1799)
 Bactra venosana (Zeller, 1847)
 Bactra minima Meyrick, 1909
 Cacoecimorpha pronubana (Hübner, 1799)
 Clavigesta sylvestrana (Curtis, 1850)
 Clepsis retiferana (Stainton, 1859)
 Clepsis staintoni Obraztsov, 1955
 Clepsis subcostana (Stainton, 1859)
 Clepsis subjunctana (Wollaston, 1858)
 Clepsis uncisecta Razowski & Wolff, 2000
 Cochylimorpha decolorella (Zeller, 1839)
 Crocidosema plebejana Zeller, 1847
 Cydia archaeochrysa Diakonoff, 1986
 Cydia pomonella (Linnaeus, 1758)
 Cydia splendana (Hübner, 1799)
 Epinotia thapsiana (Zeller, 1847)
 Eucosma cana (Haworth, 1811)
 Gypsonoma minutana (Hübner, 1799)
 Lobesia neptunia (Walsingham, 1908)
 Platynota rostrana (Walker, 1863)
 Rhyacionia buoliana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Selania leplastriana (Curtis, 1831)
 Spilonota ocellana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Thiodia glandulosana Walsingham, 1908

Молі горностаєві (Yponomeutidae) 
 Parahyponomeuta bakeri (Walsingham, 1894)
 Zelleria oleastrella (Milliere, 1864)
 Zelleria wolffi Klimesch, 1983

Посилання 
 Fauna Europaea

Мадейра
лускокрилі
луск